CKI steht für:
 Cookinseln, UNDP-Code
 Flughafen Croker Island, Flughafen von Croker Island (Northern Territory) – IATA-Code

Abkürzung